Gustavo de Crowland, mais conhecido como São Gustavo de Crowland (Mércia, 673  — Crowland, 3 de Abril de 714), foi um monge beneditino da Inglaterra e príncipe da tribo bárbara dos Guthlacingas. Ele é particularmente venerado no condado inglês de Lincolnshire.

Vida 
Guthlac era filho de Penwalh ou Penwald, um nobre do reino inglês da Mércia, e sua esposa Tette. Sua irmã também é venerada como Santa Pega. Quando jovem, ele lutou no exército do rei Etelredo da Mércia e, posteriormente, tornou-se monge no Mosteiro de Repton em Derbyshire aos 24 anos, como abade. Dois anos depois, ele tentou viver a vida de eremita e se mudou para a ilha de Croyland, agora chamada Crowland no dia de São Bartolomeu, em 699. Seu primeiro biógrafo Felix afirma que Gustavo podia entender as loquelas estrimulantes ("discurso sibilante") os demônios de língua britânica que assombravam ali, apenas porque Gustavo havia passado algum tempo no exílio entre os britânicos celtas.

Gustavo construiu um pequeno oratório e celas ao lado de um carrinho de mão saqueado na ilha, e viveu lá até sua morte em 11 de abril de 714. Felix, escrevendo na memória viva de Gustavo, descreveu a vida de seu eremita:

Gustavo sofria de febre e malária.

Sua vida asceta, piedosa e santa tornou-se o assunto da terra, e muitas pessoas visitaram Gustavo durante sua vida para buscar orientação espiritual. Ele deu refúgio a Etelredo, futuro rei da Mércia, que fugia de seu primo Ceolred. Gustavo previu que Etelredo se tornaria rei, e Etelredo prometeu construir uma abadia para ele se sua profecia se tornasse verdadeira. Etelredo se tornou rei e, apesar de Gustavo ter morrido dois anos antes, manteve sua palavra e começou a construção da Abadia de Crowland no dia de São Bartolomeu em 716. O dia da festa de Gustavo é comemorado em 11 de abril.

A latina Vita sancti Guthlaci do século VIII é escrita por Felix, que descreve a entrada dos demônios na cela de Gustavo:

Felix registra a presciência de Gustavo de sua própria morte, conversando com anjos em seus últimos dias. No momento da morte, um doce odor de néctar emanava de sua boca, enquanto sua alma se afastava de seu corpo em um raio de luz enquanto os anjos cantavam. Gustavo solicitou um caixão de chumbo e lençol de linho a Egberto, abade da abadia de Repton, para que seus ritos fúnebres pudessem ser realizados por sua irmã Pega. Chegando no dia seguinte à sua morte, ela encontrou a ilha de Crowland cheia do cheiro de ambrosia. Ela enterrou o corpo no monte após três dias de oração. Um ano depois, Pega teve um chamado divino para mover o túmulo e as relíquias para uma capela próxima: o corpo de Gustavo foi descoberto sem corrupção, sua mortalha brilhando com luz. Posteriormente, Gustavo apareceu em uma visão milagrosa para Etelredo, profetizando que ele seria o futuro rei da Mércia. O culto de Gustavo continuou entre uma comunidade monástica em Crowland, com a eventual fundação da Abadia de Crowland como uma Ordem Beneditina em 971. Por causa de uma série de incêndios na abadia, poucos registros sobrevivem antes do século XII. Sabe-se que em 1136 os restos de Gustavo foram movidos mais uma vez e que, finalmente, em 1196, seu santuário foi colocado acima do altar principal. 

Um pequeno sermão em inglês antigo ( Vercelli XXIII) e uma tradução em prosa mais longa para o inglês antigo são baseados na Vita de Felix. Há também dois poemas no inglês antigo, conhecidos como Gustavo A e Gustavo B, parte do Livro de Exeter do século X, a mais antiga coleção sobrevivente de poesia anglo-saxônica. O relacionamento de Gustavo A com Vita de Felix é debatido, mas Gustavo B é baseado no relato de Felix sobre a morte do santo.

A história de São Gustavo é contada pictoricamente no  O Rolo de Gustavo, um conjunto de ilustrações detalhadas do início do século XIII; é mantido na Biblioteca Britânica e cópias estão em exibição na Abadia de Crowland.

Outro relato, também datado após a conquista normanda, foi incluído na história eclesiástica de Orderic Vitalis, que, como O Rolo de Gustavo, foi comissionada pelo abade dA Abadia de Crowland. No momento em que estava sendo desafiada pela coroa, a abadia dependia significativamente do culto a Gustavo, que a tornava um local de peregrinação e cura. Isso se reflete em uma mudança na ênfase dos relatos anteriores de Felix e outros. Os relatos pós-conquista o retratam como um defensor da igreja, e não como um asceta santo; em vez de morar em um antigo cemitério, eles retratam Gustavo supervisionando a construção de uma capela de tijolo e pedra no local da abadia.

Irmandade de São Gustavo 
Formada em 1987, a Irmandade de São Gustavo é um grupo de igrejas que compartilham uma dedicação a São Gustavo. Consiste em: 

 Abadia de Crowland, Lincolnshire
 Igreja de Astwick, Bedfordshire
 Igreja Paroquial de Todos os Santos, Lincolnshire
 Ele é particularmente venerado nos Igreja Católica Romana Nossa Senhora e São Gustavo, Lincolnshire
 Igreja de São Gustavo, Herefordshire
 Igreja de São Gustavo, Lincolnshire
 Igreja de Fishtoft, Lincolnshire
 São Gustavo, Leicestershire
 Igreja de Little Ponton, Lincolnshire
 Igreja de Passenham, Northamptonshire
 Igreja de São Gustavo, Leicestershire

Monges